Парапите́к (, от  — возле, мимо, вне и  — обезьяна) — род древнейших вымерших обезьян. На данный момент известно 2 вида (Parapithecus fraasi, Parapithecus grangeri). Впервые был обнаружен на территории Файюмского оазиса (фрагмент нижней челюсти с зубами) в 1907 году австрийским коллекционером ископаемых  в нижнеолигоценовых отложениях (), а описан в 1910 и 1911 гг. немецким палеонтологом Максом Шлоссером.

Описание и систематика 
Размеры и строение зубов парапитека сочетает в себе как прогрессивные черты, так и общее сходство с зубами некоторых низших приматов, особенно долгопятов. Единого мнения насчёт систематического положения этого рода у учёных нет, ибо останки весьма скудны и малоинформативны. Считается предшественником проплиопитека.
Существует предположение, что парапитек — начальная стадия в эволюции человекообразных обезьян и человека. Некоторые антропологи напрочь отрицают саму возможность отнесения парапитека к приматам.
Зубная формула парапитеков — 2.1.3.3 / 0-1.1.3.3, масса тела предположительно от 1,5 до 3 кг. Предположительно, половой диморфизм. Питался фруктами.

Представители семейства  являются наиболее вероятными предками обезьян-антропоидов.

Примечания

Литература 
 P. D. Gingerich. 1978. The Stuttgart collection of Oligocene primates from the Fayum Province of Egypt. Paläontologische Zeitschrift 52(1/2): 82—92.
 E. L. Simons and R. F. Kay. 1983. Qatrania, new basal anthropoid primate from the Fayum, Oligocene of Egypt. Nature 304: 624—626.
 M. C. McKenna and S. K. Bell. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level 1—640.
 E. L. Simons. 2001. The cranium of Parapithecus grangeri, an Egyptian Oligocene anthropoidean primate. Proceedings of the National Academy of Sciences 98: 7892—7897.

Ссылки 
 The cranium of Parapithecus grangeri, an Egyptian Oligocene anthropoidean primate.

†
Вымершие приматы
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Африки